Depauli ist der Familienname von:
 Jessica Depauli (* 1991), österreichische Skirennläuferin

DePauli ist der Familienname von:
 Werner DePauli-Schimanovich (1942–2021), österreichischer Mathematiker, Informatiker und Künstler